Открытый чемпионат Делрей-Бич 2015 — 23-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в одноимённом американском городе и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2015 году турнир прошёл с 16 по 22 февраля.

Прошлогодними чемпионами являются:
 Одиночный турнир —  Марин Чилич
 Парный турнир —  Боб Брайан /  Майк Брайан

Общая информация 
Первым сеяным одиночного турнира стал прошлогодний финалист Кевин Андерсон (№ 15 в мире на тот момент), а второй Джон Изнер (№ 18). Оба фаворита проиграли на ранних стадиях: южноафриканец во втором Лу Яньсюню, а американец в первом раунде Маринко Матошевичу.  Прошлогодний чемпион Марин Чилич не защищал свой титул. В его отсутствие титул завоевал другой представитель Хорватии Иво Карлович, посеянный на турнире под четвёртым номером. В финале он обыграл американца Дональда Янга. Для Карловича это титул стал первым на соревнованиях ассоциации за два сезона, а для Янга первый одиночный финал за четыре года. В основном турнире приняло участие два представителя России: Теймураз Габашвили и Андрей Рублёв. Преодолеть стадию первого раунда удалось только Рублеву, который попал в основной турнир получив Уайлд-кард]. Во втором раунде он проиграл Стиву Джонсону.

В парном турнире Боб и Майк Брайаны смогли защитить свой прошлогодний титул. На местных соревнованиях они побеждают уже в четвёртый раз (до этого в 2009-10 и 2014 годах).

Соревнования

Одиночный турнир 
  Иво Карлович обыграл  Дональда Янга со счётом 6-3, 6-3.
 Карлович выигрывает свой 1-й одиночный титул в сезоне и 6-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Янг сыграл свой 1-й одиночный финал и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал 
{{Турнир2-Теннис3
| RD1=Финал

| score-width=15

| RD1-seed01=4
| RD1-team01= Иво Карлович
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= Дональд Янг
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3=

}}

 Парный турнир 
  Боб Брайан /  Майк Брайан''' обыграли  Равена Класена /  Леандера Паеса со счётом 6-3, 3-6, [10-6].
 Братья Брайаны выигрывают свой 1-й совместный титул в сезоне и 104-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Делрей-Бич

 Мировой Тур ATP 2015 года

 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 

США
Теннис
Февраль 2015 года
2015